O52 ou O-52 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autoroute turque O52, reliant Ankara à Adana ;
 Curtiss O-52 Owl, un avion d’observation américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres